Sezon 1997/1998 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 28 listopada 1997 w fińskim Rovaniemi, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zaplanowano w norweskim Oslo, 14 marca 1998 roku. 

Zawody odbyły się w 8 krajach: Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Japonii, Niemczech, Norwegii oraz Szwecji.

Obrońcą Pucharu Świata był Fin Samppa Lajunen. W tym sezonie triumfował Norweg Bjarte Engen Vik, który wygrał 5 z 14 zawodów.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz zawodów
 Zestawienie końcowe zawodników
 Wyniki Pucharu Narodów 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
1997 w sportach zimowych
1998 w sportach zimowych